Die First Division 1994/95 war die 56. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball.

Meister wurde Anorthosis Famagusta.

Modus 
Die Liga spielte in dieser Saison mit 12 Mannschaften. Diese spielten an insgesamt 33 Spieltagen jeweils drei Mal gegeneinander. Der Meister qualifizierte sich für den Champions League und der Pokalsieger für den Europacup der Pokalsieger. Der Vizemeister qualifizierte sich für den UEFA-Pokal, der Dritte für den Intertoto-Cup. Absteiger gab es keine, da in der folgenden Saison wieder 14 Teams spielten.

Vereine 

Pezoporikos Larnaka fusionierte mit EPA Larnaka zu AEK Larnaka

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info

1994
Fußballsaison 1994/95